Triarthria är ett släkte av tvåvingar. Triarthria ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Triarthria